Důl Anna může být:
 Důl Anna (Březina) – uzavřený důl na lupek v Březině
 Důl Anna (Kamenný Újezd) – zaniklý černouhelný důl ve Kamenném Újezdě (západočeský uhelný revír)
 Důl Anna (Příbram) – bývalý rudný důl v Příbrami (příbramský rudný revír)
 Důl Anna (Pszów) – zaniklý černouhelný důl ve Pszowě (Polsko)
 Důl Anna (Zbýšov) – zaniklý černouhelný důl ve Zbýšově (rosicko-oslavanská uhelná pánev)
 Důl Anna – původní název černouhelného dolu ČSA I v Rynholci (kladensko-rakovnická uhelná pánev)